Вероніка — українське ім'я грецького походження
 Свята Вероніка
 Свята Вероніка Джуліані

 Вероніка — рід квіткових рослин родини Подорожникові (Plantaginaceae)
 Вероніка лікарська
 Вероніка дібровна
 Вероніка безлиста
 Вероніка кущикова
 Вероніка стокроткова
 612 Вероніка